Формичетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Формичетти, Никола (род. 1977) — дизайнер и модельер итало-японского происхождения.
  (род. 1983) — итальянский спортсмен (прыжки в длину).